Vratar je lahko:
 vratar (anatomija)
 vratar (poklic)
 vratar (šport) - igralni položaj v moštvenih športih
 vratar (hokej na ledu)

Glej tudi 
 Vrata